Satoru Otomo - astrônomo japonês.
Otomo Yoshihide - compositor e multi-instrumentista japonês
Katsuhiro Otomo - autor de mangá e diretor de anime
3911 Otomo - asteroide
Desambiguação